Termin AB ima više značenja.
 Alberta, kanadska provincija
 Albanija, WMO kod zemlje